Гиниятуллин — фамилия. Известные носители:
 Гиниятуллин, Габбас Гиниятуллович (1905—1968) — Герой Советского Союза.
 Гиниятуллин, Ильдус Равилевич (1989) — российский борец вольного стиля.
 Гиниятулин, Роман Русланович (1997) — российский пловец в ластах.

Гиниятуллина 
 Гиниятуллина, Альфиза Муллахматовна (род. 1936) — Герой Социалистического Труда.
 Гиниятуллина, Люция Фаритовна (1981) — российская самбистка и дзюдоистка.